RKSV HBC, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Heemstede
 Helena Bonham Carter, een Brits actrice
 Hokkaido Broadcasting, een Japans televisie- en radionetwerk
 HSBC, een Britse financiële dienstverlener (afgekort als HBC op de beurs van New York)
 Hudson's Bay Company, het oudste bedrijf van Canada